Een verkeersweg:
 N54 (België)
 N54a (België)
 N54 (Frankrijk)